Zeuthen steht für:

 Zeuthen, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Zeuthen ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Ludvig Bang von Zeuthen (1888–1959), dänischer Ökonom
 Hieronymus Georg Zeuthen (1839–1920), dänischer Mathematiker
 Jesper Zeuthen (* 1949), dänischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Zeuden
 Zeuthen-Harsanyi-Modell